

Patronymes 

 Robert Blouet : ( -1123) : évêque anglo-normand de Lincoln, administrateur et chancelier des rois Guillaume le Roux et Henri Ier d'Angleterre (1091-1123)
 François Blouet de Camilly (1664-1723) : homme d'Église français
 Pierre Blouet de Camilly (1666-1753) : aristocrate et officier de marine français
 Jean François Blouet (1745-1809) : avocat et journaliste français
 Guillaume Abel Blouet (1795-1853) : architecte français
 Léon Paul Blouet, connu sous le nom de plume Max O'Rell : (1847-1903) :  écrivain et conférencier français.